Hubert Buydens ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Buydens (1919–2021), US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin
 Hubert Buydens (* 1982), kanadischer Rugby-Union-Spieler